Кубок Іспанії з футболу 1992–1993 — 91-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул здобув Реал Мадрид.

Календар

Третій раунд 
Клуби з Прімери починають боротьбу в турнірі з третього раунду. 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/7 жовтня 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/13 жовтня 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/21 жовтня 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/22 жовтня 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/28 жовтня 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1 жовтня/5 листопада 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1 жовтня/10 листопада 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1 жовтня/12 листопада 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/22 жовтня 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9 жовтня/11 листопада 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/22 жовтня 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15/21 жовтня 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15/22 жовтня 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15 жовтня/12 листопада 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15 жовтня/19 листопада 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21 жовтня/5 листопада 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22 жовтня/5 листопада 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22 жовтня/12 листопада 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 жовтня/19 листопада 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/12 грудня 1992

|}

Четвертий раунд 
Клуб Льєйда пройшов до наступного раунду після жеребкування.

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/8 грудня 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/15 грудня 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/17 грудня 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/30 грудня 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2 грудня 1992/6 січня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/17 грудня 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8 грудня 1992/6 січня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9 грудня 1992/6 січня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/13 січня 1993

|}

П'ятий раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/20 січня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/21 січня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20/28 січня 1993

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/17 лютого 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/18 лютого 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/17 лютого 1993

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24 березня/13 квітня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24 березня/14 квітня 1993

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/16 червня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/17 червня 1993

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Іспанії на rsssf  
 Кубок Іспанії на linguasport  

1992–1993
Іспанія
Іспанія
1992 в іспанському спорті
1993 в іспанському спорті